Plusieurs villes de France, de Belgique et de Suisse possèdent ou ont possédé une rue du Coq-d'Inde, en référence au dindon, autrefois appelé coq d'Inde :

Rue du Coq-d'Inde à Bruxelles
 Rue du Coq-d'Inde à Manage

Rue du Coq-d'Inde  à Toulouse

Chemin du Coq-d'Inde à Cologny
 Rue du Coq-d'Inde à Neuchâtel

Coq d'Inde